Osoby o nazwisku Franciszek Klein:

 Franciszek Klein (XVIII–XIX) – leśniczy
 Franciszek Klein (1842–1890) – ksiądz, śląski działacz narodowy
 Franciszek Klein (1882–1961) – historyk sztuki
 Franciszek Klein (1896–1914) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 19 grudnia 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Edward Marian Klein (1896–1973) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca Karpackiej Półbrygady ON

Przypisy